Сиријска православна црква може бити:

 Православна црква у Сирији, под јурисдикцијом грчке православне Антиохијске патријаршије, са средиштем у Сирији
 Сиријска оријентално-православна црква, миафизитска црква са средиштем у Сирији

Види још 
 Сиријска црква (вишезначна одредница)
 Православна црква (вишезначна одредница)